Luke Witkowski (né le  à Holland dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2007-2008 || Junior Blue Jackets de l'Ohio ||USHL ||58 ||3 ||10 ||13 ||139  ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009 || Force de Fargo ||USHL ||55 ||6 ||16 ||22 ||118  ||10 ||2 ||1 ||3 ||29
|-
| 2009-2010 ||Université de Western Michigan ||CCHA ||32 ||2 ||4 ||6 ||67 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011 ||Université de Western Michigan ||CCHA ||42 ||1 ||8 ||9 ||56 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 ||Université de Western Michigan ||CCHA ||40 ||2 ||11 ||13 ||66 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2012-2013 ||Université de Western Michigan ||CCHA ||38 ||2 ||8 ||10 ||46 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2012-2013 || Crunch de Syracuse ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2013-2014 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||76 ||2 ||10 ||12 ||204  ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2014-2015 || Crunch de Syracuse ||LAH ||50 ||2 ||6 ||8 ||91  ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2014-2015 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||16 ||0 ||0 ||0 ||15 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2015-2016 || Crunch de Syracuse ||LAH ||70 ||3 ||11 ||14 ||166  || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2015-2016 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2016-2017 || Crunch de Syracuse ||LAH ||19 || 0 || 5 || 5 || 59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||34 || 0 || 4 || 4|| 39 ||- ||- ||- ||-||-
|-
| 2017-2018 || Red Wings de Détroit || LNH ||31 || 1 || 3 || 4 ||68|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Red Wings de Détroit || LNH || 34 || 0 || 2 || 2 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 12 || 1 || 2 || 3 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Crunch de Syracuse ||LAH ||29 ||2 ||4 ||6 || 63 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Crunch de Syracuse ||LAH ||14 ||0 ||2 ||2 || 32 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||  ||  

| 131 || 2 || 11 || 13 || 162|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Trophées et honneurs personnels 
2008-2009 : participe au Match des étoiles de l'USHL.
2012-2013 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la CCHA.

Références 

Naissance en avril 1990
Naissance au Michigan
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur de hockey sur glace des Broncos de Western Michigan
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)